Нородом Бопхадеви (, ; 8 января 1943 — 18 ноября 2019) — камбоджийская государственная деятельница, принцесса Камбоджи, дочь Нородома Сианука и старшая сестра принца Нородома Ранарита. В 1998—2004 годах занимала должность министра культуры и изобразительных искусств Камбоджи. С 2012 по 2017 сенатор Камбоджи.

Примечания

Ссылки 
 Biography of the Princess at Norodom Sihanouk’s website
  This 1962 performance at the Royal Palace was filmed by the United States Information Service (USIS) with the permission of Queen Kossamak.

Бопхадеви
Министры культуры
Министры Камбоджи
Танцовщицы XX века
Дети премьер-министров